Puig [put͡ʃ] est un mot catalan désignant un sommet ou une montagne. Il peut désigner :

Patronyme 

  (1890-1963), peintre catalan ;
 Joana Vilapuig, née le  à Sabadell, en Espagne, est une actrice catalanophone ;
 Mireia Vilapuig, (née le  à Sabadell) est une actrice catalane, sœur de la précédente ;
  (1964-), artiste et plasticien espagnol, petit-fils du premier.
Patronyme catalan